Allan Evans (1897–1955) – australijski sportowiec, krykiecista i zawodnik futbolu australijskiego
 Allan Evans (1917–1992) – kanadyjski polityk, parlamentarzysta prowincjonalny w Nowej Fundlandii
 Allan Evans (1956–2020) – amerykański muzykolog i producent muzyczny
 Allan Evans (ur. 1956) – szkocki piłkarz

Zobacz też 
 Alan Evans